Померанский
 Померанский шпиц
 Эрик Померанский
 Померанский дом
 Померанский язык
 Западно-померанский диалект
 Герцог Померанский